Mirkovci je lahko:
 Mirkovci, Hrvaška
 Mirkovci, Srbija